Іван Сухиня — полковник Війська Запорозького Низового, Задунайської Січі, Чорноморського козацтва.

Сухиня — село в Україні, Чернігівській області, Бобровицькому районі.

Сухиня — село в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства